Царь-девица — персонаж восточнославянских народных волшебных сказок.

 Царь-девица — сюжет восточнославянских сказок.
 Царь-девица — стихотворение Г. Р. Державина.
 Царь-девица — поэма-сказка М. И. Цветаевой.
 Царь-девица — пьеса В. Ф. Одоевского.
 Царь-девица — роман Всеволода Соловьёва.